Yufeng bezeichnet:

 Yufeng, Stadtbezirk (鱼峰区) der bezirksfreien Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in China;
 Yufeng (Anju), Großgemeinde (玉丰镇) des Stadtbezirks Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan.